Агуэра:

 Агуэра — самый южный город Западной Сахары.
 Агуэра — река на северо-востоке Испании.